Домиция Фаустина (; * сл. 150 г.; † пр. 7 март 161 г.) e римска аристократка от Нерво-Антониновата династия.

Биография 
Дъщеря е на римския император Марк Аврелий и Фаустина Млада. По майчина линия е внучка на император Антонин Пий и Фаустина Стара. По бащина линия е внучка на Марк Аний Вер и Домиция Луцила. Сестра е на 13 братя и сестри, между които са император Комод, Ания Аврелия Галерия Фаустина, Ания Луцила, Ания Аврелия Фадила, Корнифиция, Вибия Аврелия Сабина и Марк Аний Вер Цезар.

Домиция Фаустина умира много млада преди 7 март 161 г.

Вижте също 
 Родословно дърво на Нерво-Антонинова династия (други деца)
Жени от Древен Рим
Нерво-Антонинова династия